Piotr Gajewski (1902–1975) – polityk socjalistyczny, działacz związkowy, poseł na Sejm
 Piotr Gajewski – amerykański dyrygent polskiego pochodzenia